Le parc national de Tam Dao ou parc national de Tam Đảo () est un parc national situé sur le massif de Tam Dao - Trois monts sur les provinces de Vĩnh Phúc, Tuyen Quang and Thai Nguyen au Viêt Nam. La chaîne de montagne est composée d'une vingtaine de pics de plus de  d'altitude. Elle abrite une faune et une flore riche de  de plantes et . Malgré la protection du site, le parc a souffert de l'abattage illégal et du braconnage, toutefois des espèces rares d'oiseaux, de camélia et d'orchidées y sont encore observables.

Le parc a été créé en 1996 à partir du  fondée en 1977. Il est situé à  de Hanoï et est un site connu de villégiature.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Parc national du Viêt Nam
 Tam Đảo la station de villégiature.

Liens externes 
  Site officiel
  Parc national de Cat Tien sur ProtectedPlanet.

Tam Dao
Parc national créé en 1996